Ein Haus am Meer steht für:

 Ein Haus am Meer (1966), deutscher Kurzfilm von Klaus Lemke
 Katie Fforde: Ein Haus am Meer, deutscher Fernsehfilm von Helmut Metzger (2020)